Frédéric Aillaud (1857-1924), personnalité politique française ;
 Théodore Aillaud (1859-1912), parolier français ;
 Émile Aillaud (1902-1988), architecte français ;
 Gilles Aillaud (1928-2005), peintre, décorateur de théâtre et dramaturge français ;
 Thérèse Aillaud (1931-2015), personnalité politique française ;
 Louis Aillaud (1954-1956), président de l'Olympique de Marseille.